Perejilillo puede referirse a:
 el nombre común de la planta Distichoselinum tenuifolium; o
 el nombre común de la planta Scandix pecten-veneris.